Vorm (fysiek), hoe een voorwerp zintuiglijk wordt waargenomen (driehoek, vierkant, cirkel enz.)
 Vorm (biologie), de taxonomische rang onder 'soort'
 Vorm (taalkunde), de manier waarop letters en woorden zijn samengesteld
 Vorm (Arabisch)
 Vorm (filosofie), een bepaaldheid van een ding, bijvoorbeeld in de filosofie van Aristoteles
 Lichamelijke conditie, de mate van training van het lichaam (als in: goed in vorm zijn)
 Vormleer (muziek)
 een voor­werp om iets mee te vor­men:
 Bakvorm
 Zandvormpje
 Matrijs (mal), gietvorm
 in de wiskunde (algebra) een bepaald soort afbeelding:
 Kwadratische vorm
 multilineaire vorm - zie Multilineaire afbeelding

Personen
 Eddy Vorm (1989), Nederlands voetballer
 Michel Vorm (1983), Nederlands voetballer

Zie ook
 Formatie (doorverwijspagina)
 Formeel (doorverwijspagina)
 Vorming (doorverwijspagina)
 Form (doorverwijspagina)
 Forme (doorverwijspagina)